Община Крупа-на-Уни () —  община (муниципалитет) на крайнем северо-западе Республики Сербской в составе БиГ. Центр находится в селе Дони-Дубовик.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Крупа-на-Уни составила 1687 человек, по переписи 1991 года (в 12-ти нп) —  7683 человека.

Этнический состав населения общины Крупа-на-Уни в границах 2013 года (в 12 нп) по переписи 1991 года:
 Сербы — 2697 (97,15 %);
 Боснийские мусульмане — 62 (2,23 %);
 Хорваты — 5 (0,18 %);
 Югославы — 2 (0,07 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 10 (0,37 %).
 Всего: 2776 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входит 48 населённых пунктов.

История 
После боснийской войны в 1995 году из состава общины Босанска-Крупа (из 49 нп), отошедшей в основном к ФБиГ (37 нп), была выделена отдельная община Крупа-на-Уни (12 нп), отошедшая к Республике Сербской.

Примечания 

Общины Республики Сербской